Флаг Запоро́жской области Украины является символом, отображающим историю и традиции области. Вместе с гербом составляет официальную символику органов городского самоуправления и исполнительной власти Запорожской области. Утверждён 27 июля 2001 года. Автор проекта — В. Пилипенко.

Описание 
Флаг малинового цвета с соотношением длины к ширине как 2:3. В центре изображён герб области: казак с саблей и мушкетом на малиновом щите, щит декорирован булавой, перначом, бунчуком, литаврами. Малиновый цвет является основным цветом казацких флагов.

Примечания

Ссылки 
 Украинское геральдическое товарищество

Флаг
Флаги с изображением пешего воина‎
Флаги с изображением ружья
Флаги с изображением сабли
Флаги с изображением булавы